Ро́берт Джо́зеф Ка́мпосекко (), более известный как Бо́бби Ка́мпо (; род. ) — американский актёр. Известность принесла актёру роль Ника O’Бэннона в фильме «Пункт назначения 4», который стал продолжением знаменитой трилогии. В 2015 году получил роль Сета Брэнсона в телесериале «Крик».

Биография 
Кампо родился в Уиллинге (штат Западная Вирджиния). Его мать, Донна Кампосекко, по профессии гример, работала со многими знаменитостями, а дед по отцовской линии, Боб Кампо, был радио личностью в Уиллинге. У него есть младшая сестра по имени Юлия Мари, которая замужем за Стивеном Кристианом, участником группы Anberlin.

Роберт — выпускник средней школы Seminole. Изменил своё имя, когда начал получать роли в кино. В 2005 году Кампо дебютировал в фильме ужасов канала CBS «Смертоносная стая» с Люси Лоулесс в главной роли.

Фильмография

Примечание

Ссылки